Caron peut désigner :
 caron, le signe diacritique  « ˇ », aussi appelé hatchek ;
 caron, la forme normande et picarde de charron (fabricant de voitures) ;
 Caron, un autre orthographe de Charon, le nautonier des enfers dans la mythologie grecque ;
 , dont c'est une variante.

Patronyme 
Le patronyme Caron ou  provient d'une profession « fabricant de voitures » équivalent en picard et en normand septentrional du français charron. Il peut s'agir également de la forme savante du nom d'un saint chartrain du , appelé en latin Caraunus (anthroponyme gaulois), équivalente du français .

Le patronyme Caron est notamment répandu dans le nord et nord-ouest de la France et dans la province de Québec où sa concentration la plus forte est au Sud-Est de la province.

Variantes
 Lecaron (Haute-Normandie)
 Le Caron

 Adolphe-Philippe Caron (1843-1908), homme politique canadien ;
  ;
 Albertine Caron-Legris, née Caron (1906-1972), pianiste et compositrice québécoise ;
 Alphonse Édouard Caron (1862-1951), général français ;
 André-Charles Caron (1697-1775), horloger du Roi, père de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais ;
 André Caron (1944-1997), député québécois ;
 André H. Caron (1949-), universitaire canadien en sciences des communications ;
 Anne Caron, doubleuse de voix québécoise ;
 Anne-Catherine Caron, poétesse française ;
 Anne-Gabrielle Caron (2002-2010), jeune chrétienne, « servante de Dieu » ;
  ;
 Antoine Caron (1521-1599), peintre français ;
 Augustin Joseph Caron (1774-1822), officier et comploteur français ;
 Aymeric Caron (1971-), journaliste français de télévision et de radio ;
 Bart Caron (1955-), homme politique belge ;
 Bernard Caron (1952-), footballeur français ;
 Bertille Caron (1999-), mannequin de Victoria Secret ;
 Caroline Caron (1971-), illustratrice canadienne ;
 Caron (Christian Caron) (1950-), chanteur français ;
 Christine Caron (1948-) surnommée Kiki Caron, médaillée olympique française de natation ;
 Daniel Caron (1964-), footballeur français ;
 Danielle Caron (1961-), femme politique bruxelloise ;
 Dany Caron (1929-), actrice des années 1950 ;
 Didier Caron, comédien et scénariste français ;
 Edmond Caron (1857-1917), explorateur américain ;
 Édouard Caron (1830-1900), homme politique canadien ;
 Estelle Caron (1926-2010), chanteuse et comédienne québécoise ;
 Firminus Caron (actif à Amiens de 1460 à 1475), compositeur français de la Renaissance ;
 Francine Caron, (ou Francile Caron, née en 1945) écrivain et universitaire française ;
  ;
 George Caron (1823-1902), homme politique canadien ;
 George R. Caron (1919-1995), aviateur américain ;
 Gérard Caron (1938-2020), designeur français ;
 Germain Caron  (1910-1966), homme politique québécois ;
 Gilles Caron (1939-1970)  photographe français ;
 Glenn Gordon Caron (1954-), scénariste, producteur et réalisateur ;
 Guy Caron (1967-), homme politique canadien ;
 Hector Caron (1862-1937), homme politique canadien ;
 Henri Caron (1924-2002), athlète français ;
 Henry Paul Edmond Caron (1860-1941), peintre picard ;
 Ivanhoé Caron (1875-1941), prêtre et historien canadien ;
 Jade Caron (1992-), Miss Grand Canada 2015 ;
 Jacques Caron (1940-), hockeyeur québécois ;
  ;
  ;
 Jean-Luc Caron (1948-), musicologue français ;
 Jean-Marc Caron (1969-), parapentiste français ;
 Jocelyne Caron (1951-), femme politique québécoise ;
 Jordan Caron (1990-), hockeyeur québécois ;
 Josée Caron, pianiste québécoise ;
 Joseph-Édouard Caron (1866-1930), homme politique québécois ;
 Joseph-Napoléon Caron (1896-1970), homme politique canadien ;
Jules Caron (1886-1942), architecte québécois; 
 Julie Caron, humoriste québécoise du  ;
 Langis Caron (1943-), pilote automobile ;
 Leslie Caron, (1931-), actrice et danseuse française ;
  ;
  ;
 Marc-André Caron (1975-), conteur québécois ;
 Marcel Caron (1890-1961), peintre belge ;
 Martin Caron, pianiste québécois ;
 Martin Caron (), sculpteur picard ;
 Maude Caron (1890-), paysagiste française ;
 Maxence Caron (1976-), philosophe et écrivain français ;
 Maxime Caron (1845-1929), prêtre et auteur religieux français ;
  ;
 Monique Caron-Renoult (1927-), athlète française ;
 Napoléon Caron (1846-1932), chanoine canadien ;
 Nicolas Caron (1719-1768), graveur français ;
  ;
 Philippe Caron (1949-), linguiste français ;
  ;
 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), dramaturge et agent secret français ;
 Pierre Louis Auguste Caron (1774-1832), militaire français ;
  ;
 René-Édouard Caron (1800-1876), homme politique canadien ;
 Renée Caron, chanteuse, épouse de Fernand Raynaud ;
 Rémi Caron (1949-), haut fonctionnaire français ;
 Richard Caron (1933-1997), écrivain et scénariste français ;
 Roger Caron (1914-1999), militant communiste libertaire français ;
 Roger Caron (1938-2012), prisonnier et écrivain canadien ;
 Ron Caron (1929-2012), responsable de hockey sur glace canadien ;
 Rosalie Caron (1791-1860), peintre française ;
 Rose Caron (1857-1930), chanteuse d'opéra ;
 Sandrine Caron (1967-2004), actrice française ;
 Sébastien Caron (1980-), hockeyeur sur glace canadien ;
 Stéphan Caron (1966-), médaillé olympique français de natation ;
 Yves Caron (1937-), député québécois.

Le Caron 

 Michault le Caron, dit Taillevent (v. 1390-v. 1448), poète français ;
 Louis Le Caron (1534-1613), jurisconsulte, avocat et poète français ;
 Joseph Le Caron (1586 -1632), prêtre missionnaire français ;
 Serge Le Caron de Chocqueuse (1881-1965), contrôleur général des armées français.

Toponyme 

 Cime de Caron, sommet du massif de la Vanoise, en Savoie.

Divers 
 Caron et Guay de Charlesbourg, équipe de sport
 Caron et Guay de Pont-Rouge, équipe de sport
 Caron et Guay de Trois-Rivières, équipe de sport
 Duo Caron, duo canadien de pianistes
 Parfums Caron, maison de parfums française, créée en 1904
 Caron Paint, société active dans le milieu de la décoration et spécialisée dans la peinture, créée en 1954
 Fondation Caron, centres de traitement des addictions

Prénom

Notes et références